Бахтеяров, Никита Семёнович — помещик Ливенского уезда, сын боярский.
 Бахтеяров, Еналей Леонтьевич — русский землепроходец XVII века

См. также 
 Бахтеяровы
 Бахтеяровы-Ростовские